Mermaid Bowl XXII var den 23. danske finale i amerikansk fodbold, og den 22. Mermaid Bowl. Kampen blev spillet d. 2 oktober 2010 på Farum Park. Kampen blev ligeledes transmiteret DIREKTE på TV 2 Sport. Kampen blev kommenteret af: Jimmy Bøjgaard & Claus Elming

Kampen endte med, at Søllerød Gold Diggers genvandt mesterskabet, ved at slå Triangle Razorbacks med 13-0.

MVP 
MVP: Overrækt af Agner Nygaard. 

 Offence: #12 Alexander Cimadon – Søllerød Gold Diggers
 Defence: #45 Ryan Shotwell – Søllerød Gold Diggers
 2010 MVP: #45 Ryan Shotwell – Søllerød Gold Diggers

Slutspillet 

Amerikansk fodbold i Danmark
Sport i 2010